Konrad Plautz (16 de Outubro de 1964), é um árbitro de futebol austríaco. Estreou no Campeonato Austríaco de Futebol no ano de 1992. Já apitou Liga dos Campeões, Euro 2008 e eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2010.

Árbitros de futebol da Áustria